Tomáš Berdych deteneva il titolo ma è stato sconfitto in finale dallo svizzero Wawrinka.

Stanislas Wawrinka batte in finale Tomáš Berdych con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Andy Murray (quarti di finale)
 Milos Raonic (semifinale)
 Tomáš Berdych (finale)
 Stanislas Wawrinka (campione)

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Ernests Gulbis (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
<li>  Gilles Simon (semifinale)

Wildcard 

  Robin Haase (primo turno)
  Jesse Huta Galung (primo turno)

  Alexander Zverev (primo turno)

Qualificati 

  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)

  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2015
ATP World Tour 2015